Хеннинг Шмитц ()— немецкий музыкант. Участник и звукорежиссер электронной группы Kraftwerk.

Биография 
Учился в Musikhochschule Rheinland. В 1980 году окончил  — дипломированный инженер в области технологий звука и изображения. 

С 1978 года он начал работать с Kraftwerk в качестве звукорежиссера. С 1991 года заменил краткосрочного участника Фернандо Абрантеса на концертах. 

В настоящее время работает внештатным лектором в  в Дюссельдорфе. Периодически занимается звукорежиссурой для музыкальных проектов других артистов.

Клавишники Германии
Музыканты Kraftwerk